Wojciech Woźniak (ur. 1975) – archiwista
 Wojciech Woźniak (ur. 1964) – artysta
 Wojciech Woźniak (1952–2019) – dziennikarz
 Wojciech Woźniak (ur. 1934) – piłkarz
 Wojciech Woźniak (1946–2003) – poeta